Mallotus kan syfta på:

 Mallotus (fiskar) – ett släkte av fiskar
 Mallotus (växter) – ett släkte av växter